Mariä-Namen-Kirche, Kirche Maria Namen, Kirche Hl. Namen Mariens,  Heiligster Namen Mariä u. ä. bzw. -kapelle ist eine Kirche, Klosterkirchen bzw. Kapelle, die dem Heiligsten Namen der Maria geweiht bzw. gewidmet sind. Patrozinium ist das Fest Mariä Namen am 12. September (das Fest war 1513 eingeführt worden, 1683–1979 katholischer Gedenktag, heute nichtgeboten), koptisch 15. Juni.

 Hauptkirchen sind die Titelkirchen in Rom, Ss. Nome di Maria al Foro Traiano und a Via Latina
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

In anderen Sprachen:
;
;
;
;
;
;

Liste

Belarus 
  Mariä-Namen-Kathedrale (Minsk)

Deutschland 
 Drachselsried, OT Oberried: Expositurkirche Mariä Namen
 Hanau: Stadtpfarrkirche Mariae Namen (Hanau)
 Köln-Esch: St. Mariä Namen (Köln)
 Löbau: Mariä Namen (Löbau)
 Maroldsweisach: Dorfkirche Pfaffendorf
 Nennslingen: Mariä Namen (Nennslingen)
 Pegnitz: St. Mariä Namen (Pegnitz)
 Roding, OT Neubäu: Mariä Namen (Neubäu)
 Schwäbisch Gmünd: Mariä Namen und St. Sebastian
 Siegburg: St. Mariä Namen (Braschoß)
 Vilsheim, OT Gundihausen: Mariä Namen (Gundihausen)

Guam 
  Dulce Nombre de Maria Cathedral Basilica, Hagåtña

Italien 
 Chiesa Ss. Nome di Maria di Crespi d’Adda, Bergamo
 Chiesa del Santo Nome di Maria, Geromina, Bergamo
 Chiesa del Santo Nome di Maria, Osiglia, Liguria
  Chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano, Rom, Rione Trevi – Titelkirche
  Chiesa del Santissimo Nome di Maria in Via Latina, Rom, Quartier Appio-Latino, Titelkirche

Litauen 
 Mariä-Namen-Kirche (Kalvarija)

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Deutsch Schützen
 Pfarrkirche Neutal

Niederösterreich
 Kirche Mariae Namen Klosterneuburg
 Filialkirche Lachsfeld
 Pfarrkirche Möllersdorf
 Pfarrkirche Mönichkirchen
 Pfarrkirche Sulz im Wienerwald
 Pfarrkirche Wetzelsdorf

Oberösterreich
 Pfarrkirche Maria Laah
 Pfarrkirche Rüstorf
 Pfarrkirche St. Marien (Oberösterreich)
 Pfarrkirche Wippenham

Salzburg
 Schwarzenbichlkapelle

Steiermark
 Pfarrkirche Glashütten
 Pfarrkirche Hirschegg (Steiermark)
 Wallfahrtskirche Maria Straßengel

Tirol
 Pfarrkirche Jungholz

Wien
 Kirche Maria Namen (Wien), Wien-Ottakring

Polen 
  Basilika Mariä Namen, Inowrocław
 Kościół Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie (‚Hl.-Namen-Mariens-Kirche‘), Krakau
 Dorfkirche Szydłowiec Śląski, Oberschlesien

Serbien 
 Црква имена Маријиног/Crkva imena Marijinog (‚Kirche Namen Mariä‘), Novi Sad

Slowenien 
 Kostol Najsvätejšieho Mena Ježiš a Mária v Prešove (‚Kirche Hl. Namen Jesu und Mariä‘) in Prešov

Vereinigte Staaten 

 Holy Name of Mary Church (‚Hl.-Namen-Mariens-Kirche‘), Algiers Point, New Orleans

Siehe auch 
 für weitere Marienkirchen siehe Liste der Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Maria Namen